Ста́рая Ру́сса () — город (с 1167) в Новгородской области России.

Город областного значения и административный центр Старорусского муниципального района и городского поселения город Старая Русса.

До 1552 года назывался Ру́са. 6 апреля 2015 года указом Президента России городу присвоено почётное звание — Город воинской славы.

Старая Русса — крупнейший населённый пункт Старорусского района и третий по населению город Новгородской области. Население —  чел. ().

По состоянию на 1994—2003 годы площадь территории города была 24 км², а с 2005 года — 18,54 км².

Глава города Старая Русса (Председатель Совета депутатов) с 9 октября 2018 года — Боякова Нина Петровна.

География 
Город расположен при впадении реки Порусья в реку Полисть (бассейн озера Ильмень), в 99 км от Великого Новгорода (по объездной трассе), в 48 км восточнее Шимска, в 20 км западнее Парфино и в 64 км севернее Поддорья.

Происхождение названия 
Современное название города (Старая Русса) фиксируется в письменных источниках с XVI века и прочно закрепляется в XIX веке в связи с появлением населённых пунктов (также связанных с солеварением), получивших название «Новая Русса» (Новая Русь в Шелонской пятине, известна с ХVI века). До XVI века Старая Русса называлась  (Ру́са). Это название носила вся область к югу от озера Ильмень между Полой и Полистью.

По мнению лингвиста А. И. Соболевского, название связано с соляным источником Ру́са, которое восходит к русло (Ру́са — также река в бывшей Курской губернии). Соболевский сближал название с названием левого притока Десны Неруса (от не и русло), Орловская и Брянская области. Лингвист Макс Фасмер высказывал сомнение в этой этимологии названия Руса.

Может быть этимологически тождественно названию Русь (происходить от одного и того же слова).

По мнению лингвистов Р. А. Агеевой, В. Л. Васильева, М. В. Горбаневского, первоначальное название города (Руса) происходит от гидронима — реки Порусья (в древности называвшаяся Руса). Имя реки, в свою очередь, осталось от проживавших здесь ранее балтских племён.

Те же исследователи указывают, что согласно «Сказанию о Словене и Русе» XVII века город был назван в честь легендарного героя по имени Рус, который поселился на этом месте. По мнению специалистов, этот рассказ — позднесредневековая книжная топонимическая легенда.

В Воскресенской летописи середины XVI века приведена следующая версия возникновения названия Русь: «И пришедше словене съ Дуная и седше у езера Ладожьскаго, и оттоле прииде и седоша около озере Илменя, и прозвашася инымъ именемъ, и нарекошася Русь рекы ради Руссы, иже впадоша во езеро Илмень». Упоминание о реке Русса (ныне Порусья) явилось вставкой летописца, о чём свидетельствует сравнение с текстом более ранней Софийской первой летописи начала XV века.

В начале XVI века немецкий дипломат Сигизмунд фон Герберштейн первым зафиксировал народную этимологию, согласно которой название «Руссия» произошло «от одного очень древнего города по имени Русс, недалеко от Новгорода Великого». В другом месте Герберштейн пишет: «Руса, некогда называвшаяся Старой Руссией (то есть давней или древней Руссией), древний городок под владычеством Новгорода…». Историк XVIII века В. Н. Татищев считал Старую Русу местом появления имени «Русь»: «сначала токмо область Новгородская или паче владение Старой Русы (Старой Руси) тако именовались».

В 2000-е годы российские антинорманисты А. Н. Сахаров и В. В. Фомин предприняли попытку вновь предложить связь названия Русь и Руса, опираясь на известие Герберштейна. По мнению Фомина, «Старорусская русь», существовавшая ещё до призвания Рюрика, располагалась на территории всего Южного Приильменья, «где встречаются мощные соляные источники, в изобилии дающие соль, без которой невозможна сама жизнь».

По мнению историка и филолога Е. А. Мельниковой, Фомин вслед за А. Г. Кузьминым возродил антинорманизм середины XIX века, в той его форме, которая была выдвинута М. В. Ломоносовым, развита С. А. Гедеоновым и опирается на народную этимологию. Историк В. Я. Петрухин оценивает используемые Фоминым методы реконструкции на основе средневековых генеалогий, конструкций Синопсиса, Ломоносова и др., как примыкающие к методам А. Т. Фоменко. Предположение о существовании Старой Руссы в IX веке не подтверждается археологическими данными. Кроме того, название этого поселения (Руса) известно только с середины XI века, которой датируется берестяная грамота № 526: «На Бояне въ Рѹсе гр(и)вна, на Житоб(о)уде въ Роусе 13 коуне и гр(и)вна истине…». О более раннем названии поселения ничего не известно.

История

Возникновение города 
До настоящего времени остаётся открытым вопрос о времени возникновения города Старая Русса.

Впервые Руса упоминается в Новгородской первой летописи под 1167 годом, но город при слиянии рек Полисть и Порусья в Южном Приильменье появился раньше. Найденная в Новгороде в 1975 году берестяная грамота № 526 подтверждает существование Русы в середине XI века: «На Бояне въ Роусе гр(и)вна, на Житоб(о)уде въ Роусе 13 коуне и гр(и)вна истине…». Ненамного моложе — последняя четверть XI века — и древнейшая берестяная грамота, найденная в самой Русе (фрагмент долгового списка, № 13).

По исследованным памятникам археолог Г. С. Лебедев датировал возникновение Старой Руссы рубежом X—XI веков. В настоящее время известные археологические источники позволяют датировать время возникновения Старой Руссы концом X — началом XI века. На современном этапе археологического изучения древнего центра Южного Приильменья остаётся нерешённым не только вопрос о времени возникновения Старой Руссы, но и относительно локализации древнейшего поселения, характере укреплений и топографии города. Археологические раскопки на Пятницком-I раскопе свидетельствуют о заселении этого участка в XI веке. В XI веке центр Старой Руссы располагался в районе главных ворот курорта поблизости от открытых минеральных источников, в районе пересечения современных улиц Минеральной и Сварога. Артефакты XI века найдены также на Соборной площади.

Участники III Всероссийского археологического съезда (Старая Русса; 24—29 октября 2011 г.) в рамках «круглого стола» поддержали ходатайство администрации Старорусского муниципального района и города Старая Русса перед администрацией Новгородской области и Министерством культуры РФ о праздновании 1000-летнего юбилея истории Старой Руссы в 2015 году. Губернатор Новгородской области С. Г. Митин 31 мая 2012 года обратился к президенту Российской академии наук академику Ю. С. Осипову с просьбой «…поддержать ходатайство о праздновании в 2015 году тысячелетия города Старая Русса».

Новгородское государство (XII—XV века) 
До первого упоминания в летописях в 1167 году об истории города можно судить только по археологическим данным. По материалам раскопок, Руса в XI—XII веках имела регулярно обновляемые деревянные мостовые и развитую городскую культуру. Горожане активно занимались солеварением, торговлей и ремёслами.

С конца XII века летописи начинают регулярно сообщать о событиях, связанных с городом. В 1192 году будущим новгородским архиепископом, игуменом Мартирием, основан Спасо-Преображенский монастырь. В 1194 году город пережил большой пожар. В 1198 году — заложена первая каменная церковь — Спасо-Преображенский собор.

В 1199—1201 годах в Русе построены городские укрепления. В 1234 году во время набега в город проникло литовское войско, но объединённые силы горожан, купцов, гриди и огнищан отбили атаку.

В 1456 году московские войска в ходе московско-новгородской войны захватили город и разбили новгородское войско, пытавшееся освободить Русу (сражение под Русой), после чего Новгород пошёл на уступки и был заключён Яжелбицкий мир.

В марте 1471 года город был разграблен слуцким князем Михаилом Олельковичем. В том же году в ходе похода Дмитрия Холмского и Фёдора Хромого, Руса была захвачена и сожжена московскими войсками.

Московское царство (XV—XVII века) 
1478 год — Руса вместе со всеми новгородскими землями входит в состав Московского княжества после походов великого Московского князя Ивана III.

В 1565 году Иван Грозный выделил Старую Русу в состав опричных земель, что уберегло её от опричного террора. Основой экономики города оставались богатые соляные промыслы.

В последней четверти XVI века город вступает в долгую полосу упадка. В феврале 1581 года во время Ливонской войны он был захвачен и практически полностью сожжён польско-литовскими войсками, которые разорили и его окрестности.

Осенью 1608 года Старую Руссу захватывают отряды Лжедмитрия II, но весной 1609 года во время похода на Москву русско-шведский отряд под командованием Фёдора Чулкова и Эверта Горна отбивает Русу у тушинцев.

В 1611 году город вместе с Новгородом и прилегающей территорией попадает в зону шведской оккупации. К моменту возвращения Старой Руссы в числе прочих земель по Столбовскому мирному договору в 1617 году город был совершенно разорён и в нём насчитывалось только 38 жителей.

Российская империя 

В 1693 году 21-летний Пётр I с разрешения матери отправился в Архангельск и по пути заехал в Старую Русу. Он повелел изыскать способы к развитию Старорусского солеварения. Во второй раз он посетил город уже императором в 1724 году.

При разделе Российской империи на губернии в 1708 году город вошёл в состав Ингерманландской (с 1710 — Санкт-Петербургской) губернии. С 1719 года — в составе Новгородской провинции, с 1727 — в составе одноимённой провинции Новгородской губернии.

В 1763 году в Старой Русе произошёл пожар, уничтоживший все деревянные постройки, после чего город застраивался по регулярному плану на правом берегу реки Полисть.

15 февраля 1776 года Старой Руссе был пожалован герб, и она была объявлена уездным городом.

В 1785 году в городе был основан бальнео-грязевый курорт.

В 1831 году в Старой Русе произошёл кровавый холерный бунт.

В 1878 году с городом было открыто железнодорожное сообщение.

В начале XX века город стал называться Старая Русса (с удвоенной «с»).

Советский довоенный период (1917—1941 гг.) 
После октябрьских событий 1917 года в Петрограде в Старой Руссе советская власть установилась 3—5 ноября 1917 года.

В период Гражданской войны, с 24 февраля до июля 1919 года в Старой Руссе на курорте был размещён штаб Западного фронта РККА.

С 1 августа 1927 года Старая Русса вошла в состав Новгородского округа Ленинградской области, став административным центром новообразованного Старорусского района (23 июля 1930 года деление на округа в СССР было упразднено).

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 года Старая Русса стала городом областного подчинения.

Великая Отечественная война 

Во время Великой Отечественной войны с 9 августа 1941 года по 18 февраля 1944 года Старая Русса была оккупирована немецкими войсками. Город находился недалеко от линии фронта и подвергся сильным разрушениям. Советские войска неоднократно пытались безуспешно овладеть Старой Руссой ещё к 23 февраля 1942 года. Позже была так же неуспешная Старорусская операция в марте и августе 1943 года.

18 февраля 1944 года Старая Русса была освобождена войсками 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта в ходе Старорусско-Новоржевской наступательной операции. К моменту освобождения в разрушенном городе не оставалось ни одного жителя; к концу 1944 года их было 5 тысяч.

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года город Старая Русса и весь Старорусский район были включены в состав вновь образованной Новгородской области.

16 февраля 1984 года город Старая Русса был награждён орденом Отечественной войны I степени.

Постсоветский период 
9—10 июня 2015 года город посетила с визитом «Глава Российского Императорского дома» Великая Княгиня Мария Владимировна в рамках 1000-летия города.

В январе 2019 года город Старая Русса подал заявку на включение его в состав Ганзейского союза Нового времени.

Климат

Население 

По результатам Всесоюзной переписи населения СССР 1959 года 11 197 мужчин и 14 212 женщин. Всего — 25 409 человек;

Экономика

Предприятия 

Реализация продукции в 2009 году (млн руб.):
 АО «123 Авиационный ремонтный завод» — 1007,6
 ООО «Завод химмаш» — 213,1 (До 2012 — ФГУП «Завод химмаш РАН»)
 ОАО «Старорусприбор» — 273,0
 ООО «Дельта-Стикс» — 235,5
 ООО «Фортуна» (мясные и плодоовощные консервы) — 43,0
 ООО «Старорусский мясной двор» — 467,7
 Старорусское райпо (колбасные изделия, хлебобулочные и кондитерских изделия) — 41,7
 ОАО МИЗ «Красногвардеец» — 13,5.
 ООО «Лакто-Новгород», отгружено товаров собственного производства на 229,2 млн рублей и за сентябрь—декабрь 2009 года стоимость переработанного давальческого сырья составила всего 75,1 млн рублей.
 ЗАО «Курорт Старая Русса»
 МУП МТС «Старорусская»
 ОАО «Старорусский АРЗ» и РКТМ СТ ЗАО «РКТМ СПб» (по производству холодного металлопроката и различных строительных профилей) (находится на территории Новосельского сельского поселения, вне территории г. Старая Русса)
 ООО «Русь»
 ОАО «Старорусский хлеб»
 ОАО "КПП «Старорусский»
 филиал «Теплоэнерго г. Старая Русса и Старорусского района» (электроэнергетика)
 МУП «Старорусская типография» (больше не работает)
 ЗМК «Старорусский»

В 2009 году произведено товаров и выполнено услуг на общую сумму 2,96 млрд руб. (газета «Старая Русса», 27.03.2010).

Транспорт 

Железнодорожная станция Октябрьской железной дороги, на линии Москва — Бологое-Московское — Валдай — Старая Русса — Дно-1 — Псков.

С 1922 по 1941 годы в городе действовала трамвайная линия от вокзала до курорта. Во время войны она была полностью разрушена. Кроме того, во время войны была полностью разрушена железнодорожная линия Старая Русса — Шимск — Новгород (до настоящего времени не восстановлена).

В Старой Руссе действует автовокзал, расположенный в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. С автовокзала осуществляется по несколько рейсов в день до Великого Новгорода и Санкт-Петербурга, а также других населённых пунктов Новгородской области, как отправляющихся из Старой Руссы, так и транзитных.

До 1995 года существовал водный маршрут Старая Русса — Великий Новгород через реку Полисть и озеро Ильмень скоростными судами на подводных крыльях (время в пути 1,5 часа)

Архитектура города

Церковная архитектура 
До революции в Старой Руссе действовали 21 православный храм, 2 синагоги, 1 лютеранская церковь, костёл.
 Храм Чудотворной иконы Старорусской Божией Матери (1889 год)
 Духовская церковь

Гражданская архитектура 
 Дом Грушеньки (1850—1860 годы)
 Здание гостиницы «Белград» (1910 год)

Памятники истории и культуры 

 Музей-усадьба средневекового рушанина
 Культурный слой г. Старая Русса (Код памятника: 5310129000) XI—XV вв. территория, ограниченная реками Перерытица и Полисть, улицами Александровской и Минеральной и Комсомольским переулком.
 Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (XII век)
 Георгиевская церковь (XV век)
 Троицкая церковь (XVII век)
 Воскресенский собор (XVII век)
 Дом-музей Ф. М. Достоевского
 Памятник Фёдору Достоевскому
 Оздоровительный курорт
 Памятник «Доблестным Вильманстрандцам» («Орёл»)
 Церковь великомученика Мины (XIV в.)
 Музей романа «Братья Карамазовы» (открыт 14 июля 2018 г.).
Старая Русса находится на втором месте (после Новгорода) по количеству найденных берестяных грамот — 54.

В резолюцию II Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов» (Новгородская область, г. Старая Русса; 30 сентября — 1 октября 2010 года) было включено нижеследующее: 

15. Поддержать инициативу администрации муниципального образования «Город Старая Русса» установления в Старой Руссе памятника Русу — эпическому родоначальнику русского народа и основателю города и рекомендовать администрации МО «Город Старая Русса» организовать проведение Всероссийского конкурса на создание памятника.

Некрополь 

Старейшим и крупнейшим кладбищем города является Симоновское кладбище, основанное в 1771 году
. Среди похороненных на кладбище защитники города в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Г. Е. Бойко (1918—1942), Герой Советского Союза Ю. М. Устюжанин (1918—1942), артист Юрий Каморный (1944—1981), генерал-майор артиллерии и георгиевский кавалер Николай фон Мевес (1778—1831).

Конференции, Фестивали и съезды, прошедшие в Старой Руссе 
 II Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение малых исторических городов» (Новгородская область, г. Старая Русса; 30 сентября — 1 октября 2010 года);
 I Международный Фестиваль русской музыки в Старой Руссе (19 сентября — 1 октября 2011 г.);
 III (XIX) Всероссийский археологический съезд (24 — 29 октября 2011 г.);
 Ежегодно весной в Старой Руссе проводятся Международные чтения «Достоевский и современность», а осенью — Международный Фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф. М. Достоевского;
 Фестиваль воздухоплавателей имени Михаила Поморцева (17 — 19 мая 2013 г.).
 С 2015 года в городе проводится Фестиваль «Княжья Братчина», включающий в себя выступления фолк-коллективов и клубов исторической реконструкции.

Галерея

Известные люди, связанные с городом 
См. :Категория:Персоналии:Старая Русса

 Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) — композитор, пианист, дирижёр. Родился в усадьбе Семёново Старорусского уезда.
 Алёхин (Масловский) Глеб Викторович (1907—1987) — писатель
 Достоевский, Фёдор Михайлович (1821—1881) — русский писатель. Старорусский домовладелец с 1876 года.
 Дубровин, Владимир Дмитриевич (1857—1879) — революционер-народник. Прапорщик 86-го Вильманстрандского полка, расквартированного в Старой Руссе.
 Медведев, Александр Филиппович (1916 − 1984) — археолог, специалист по средневековому оружию. В 1966 году под его руководством были начаты масштабные раскопки в Старой Руссе, которые он вёл до 1978 года.
 Мерперт, Николай Яковлевич (1922—2012) — советский и российский археолог. В 1941 году участвовал в боях под Старой Руссой.
 Миронова, Валентина Григорьевна (1943—2002)— археолог. В 1960-е годы была сотрудником Старорусской археологической экспедиции, которую с 1985 по 1997 годы возглавляла.
 Пылаев, Владимир Александрович (1888—1937) — протоиерей Духовской и Георгиевской церквей, краевед.
 Томский, Николай Васильевич (Гришин) (1900—1984) — советский скульптор-монументалист, автор многих известных памятников советской эпохи, действительный член Академии художеств СССР (1949; президент с 1968 по 1983), действительный член Академии искусств ГДР, Герой Социалистического Труда (1970), Ректор Академии художеств (1964—1970).
 Гранин, Даниил Александрович (1919—2017) — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, премии Президента РФ и премии Правительства РФ. Почётный гражданин Санкт-Петербурга.
 Шульц, Михаил Михайлович (1919—2006) — русский советский физико-химик, действительный член АН СССР (РАН), Герой Социалистического Труда (1991).
 Лукьянова, Марина Михайловна (род. 1960) — советский и российский художник-портретист.

Родившиеся в Старой Руссе 
См. :Категория:Родившиеся в Старой Руссе

 Арефьев, Пётр Алексеевич (1913—1950) — Герой Советского Союза, командир эскадрильи.
 Блинников, Сергей Александрович (1907—1985) — Герой Советского Союза, командир 107-го отдельного батальона Перекопской Краснознамённой бригады.
 Бровцин, Александр Николаевич (1921—2007) — советский военный деятель, генерал-лейтенант (1967 год), лауреат Ленинской премии (1976 год).
 Бродюк, Владимир Владимирович (1920—1946) — Герой Советского Союза, командир взвода разведки 12-й Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.
 Варламов, Евгений Викторович (род. 1976) — российский хоккеист, чемпион России.
 Вилинбахов, Вадим Борисович — известный историк-антинорманист; отец Вилинбахова Г. В. — Председателя Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.
 Виноградова Софья Александровна (1929—) — российская артистка балета, педагог.
 Вязинин, Иван Николаевич (1923—2005) — историк и краевед, автор книг о Старой Руссе. Почётный гражданин (2000 год).
 Глинка, Владислав Михайлович (1903—1983) — литератор и учёный.
 Егоров, Александр Александрович (1903—1988) — советский военный деятель, генерал-майор (1943 год).
 Марченко, Вячеслав Иванович (1930—1996) — советский писатель.
 Мельников, Алексей Николаевич (1905—1964) — Народный герой Югославии, генерал майор
 Любовь Алексеевна Мухачёва (23 июля 1947) — советская лыжница, олимпийская чемпионка (1972), заслуженный мастер спорта СССР (1972).
 Наумова, Марьяна Александровна (род. 1999), российская спортсменка в пауэрлифтинге — жим штанги лёжа. Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта Донецкой Народной Республики.
 Сварог, Василий Семёнович (1883—1946) — советский художник.
 Черкасов, Александр Александрович (1834—1895) — писатель, городской голова Барнаула с 1886 по 1894 гг., городской голова Екатеринбурга с 1894 по 1895 годы.
 Яковлев, Николай Дмитриевич (1898—1972) — маршал артиллерии.
 Яременко, Иван Иванович (1907—1945) — советский военный деятель, полковник.

Умершие (или похороненные) в Старой Руссе 
 Каморный, Юрий Юрьевич (1944—1981) — известный советский кино актёр. Похоронен на Симоновском кладбище.
 Кашеварова-Руднева, Варвара Александровна (1843—1899) — первая русская женщина-врач, получившая высшее образование.
 Курдаков, Евгений Васильевич (1940—2002) — поэт, исследователь, лауреат Пушкинской премии 1997 и 1999 года, академик Петровской АН. .
 Фёдор Карлович фон Фрикен (1780—1849) — русский генерал, участник Наполеоновских войн. В 1811 году, в чине майора, состоял командиром Старорусской резервной бригады, а по отправлении её к действующей армии формировал резервный батальон гренадерского графа Аракчеева полка. Один из устроителей военных поселений в Старой Руссе. Похоронен на территории старорусского Спасо-Преображенского монастыря (могила во время боевых действий в Великой Отечественной войне утрачена).
 Санжиев Тогон Санжиевич (1904 — 26 июня 1942) — советский снайпер, бурят по национальности, участник Великой Отечественной войны.

Почётные граждане города 
 Иван Ильич Миссан — советский военачальник, участник обороны города во время Великой Отечественной войны. Почётный гражданин с 1942 года.
 Николай Васильевич Томский — известный советский скульптор, президент Академии Художеств СССР. Почётный гражданин с 1967 года.

Города-побратимы 
 : Лоймаа
 : Бад-Кройцнах
 : Валга
 : Канандагуа
 : Кировск

См. также 
 Старорусская икона Божией Матери
 Вильманстрандский 86-й пехотный полк
 Контрудар под Старой Руссой
 Старорусская операция
 Герб Старой Руссы
 Городок на Маяте
 
 Старая Русса (курорт)
 История Старой Руссы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт Администрации города
 АО «123 Авиационный ремонтный завод»
 Старая Русса на YouTube
 Город Старая Русса
 Дом-музей Ф. М. Достоевского
 Станция Старая Русса
 Лаптев А. Ю. О князе Русе
 Лаптев А. Ю. Старая Русса — малая Родина киевского князя Аскольда!
 Несин М. А. Сражение под Русой 3 февраля 1456 г.: место боя и тактика московских войск // История военного дела: исследования и источники. — 2014. — Т. V. — С. 96—113. <http://www.milhist.info/2014/06/18/nesin_1> (18.06.2014)
 Сайт фестиваля «Княжья братчина» 

Населённые пункты Старорусского района
 
Переименованные населённые пункты России
Города Древней Руси
Районные центры Новгородской области
Серебряное кольцо России
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Исторические поселения России
Самые красивые деревни России